Osoby o tym nazwisku:
 Ângelo Pignoli – rzymskokatolicki duchowny
 Emílio Pignoli – rzymskokatolicki duchowny
 Stéphane Pignol – francuski piłkarz